Henri Sizaire (1878-1951), homme politique français. 
 Maurice Sizaire (1877-1969), ingénieur et fondateur avec son frère Georges d'entreprises de construction automobile français.
 Sizaire-Naudin, ancien constructeur automobile français.
 Sizaire-Berwick, ancien constructeur automobile franco-britannique.
 Sizaire Frères, ancien constructeur automobile français.
 Philippe Sizaire, conteur, parolier, auteur et adaptateur de théâtre français du début du .